KAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamulai (Papua Nuova Guinea)